North je lahko:
 Alfred John North, ornitolog
 Francis Roger North, general
 Oliver Laurence North, častnik
 Frederick North, predsednik Vlade Združenega kraljestva

Glej tudi 
 sever